Nganga, auch Ng'ang'a, ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Njambi Ng'ang'a (* 1971), kenianische Badmintonspielerin
 Francis Nganga (Volleyballspieler) (* 1984), französischer Volleyballspieler
 Francis Nganga (Fußballspieler) (* 1985), kongolesischer Fußballspieler
 Igor Nganga (* 1987), kongolesischer Fußballspieler
 Louis Nganga a Ndzando (1923–2014), römisch-katholischer Bischof
 Raphaël Lubaki Nganga (1934–1987), Bischof von Matadi

Nganga ist Teil des Namens von:
 Sukul Nganga, Heft (Griffstück) eines indonesischen Messers, Dolches oder Schwertes

Siehe auch
 Ngangam